Жа Жа Спек () (справжнє ім'я: Перрі Пандреа) (народився 28 квітня 1970 р.) — колишній клавішник гурту Marilyn Manson and the Spooky Kids,  в 1989 р.
 Жа Жа Габор (; , МФА: ), відома після дев'ятого шлюбу як Сарі Принц фон Ангальт (), нар. ) — американська актриса і світська дама угорського походження.